Таи́ров — фамилия. Женская форма — .

Известные носители

А 
 Таиров, Абдулхай (1912—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Таиров, Абдумаджид (род. 1974) — узбекский футболист.

Б 
 Таиров, Бакир Аббас оглы (род. 1939) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук.

В 
 Таиров, Василий Егорович (1859—1938) — учёный, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, винодел и благотворитель армянского происхождения.
 
 Таиров, Всеволод Константинович (?—1941) — советский авиаконструктор.

С 
 Таиров, Сабит Мухтарович — посол Казахстана в Иране (2004-06)
 Таиров, Сеит Меметович (1928—1989) — Герой Социалистического Труда

Ю 
 Таиров, Юрий Михайлович (1931—2019) — советский учёный, специалист в области физики широкозонных полупроводников, доктор технических наук, профессор.



Населённые пункты 
 Таиров — село в марзе Армавир, Армения.